Чемпионат Кипра сезона 1992/93 — 55-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1992/1993
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1992 году
Спорт на Кипре в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993